Юсуфов — фамилия. Известные носители:

 Юсуфов, Игорь Ханукович (род. 1956) — российский государственный деятель.
 Юсуфов, Раюдин Айдакадиевич (род. 1967) — российский государственный деятель, министр экономики и территориального развития Дагестана, зам. председателя правительства Дагестана.
 Юсуфов, Фархад — актер и режиссёр.